Crusta bezeichnet:

 Crusta (Biologie)
 Crusta (Cocktail), einen Typ alkoholischer Mixgetränke